Homofónia, nyelvészet
Homofónia (együtthangzás), zene
Homofónia, helyettesítő rejtjel a kriptográfiában